Scherman ist der Familienname folgender Personen:

 David E. Scherman (1916–1997), US-amerikanischer Fotojournalist und Herausgeber
 Issai Esrowitsch Scherman (1908–1972) tatarischer Dirigent und Musikprofessor  
 Lucian Scherman (1864–1946), deutscher Indologe
 Paul Scherman (1907–1996), kanadischer Geiger und Dirigent
 Robert Scherman (1915–2000), US-amerikanischer Songwriter und Musikproduzent

Siehe auch:
 Schermann
 Sherman
 Scheermann